Ці́вка (від ; спор. з  — «шпуля човника», «заповнене пряжею веретено»,  — «човник», «шпуля човника», «заповнене пряжею веретено») — термін, що має такі значення:
 Цівка — трубчаста кістка ноги птахів, розміщена між голінкою і пальцями.
 Цівка — передня частина ложа рушниці, ручного кулемета.
 Цівка — розмовне позначення стовбура дерева; округлої тонкої деревини, жердини; трубчастого стебла рослини; музичного інструмента, виготовленого з такого стебла.
 Цівка — розмовне позначення ствола рушниці або іншої вогнепальної зброї.
 Цівка — діалектна назва рушниці.
 Цівка, ці́ва — деталь передавального механізму циліндричної форми (кожен з вертикальних стрижнів шестірні, цівкового колеса).
 Цівка — шпуля в ткацькому човнику, самопрядці.
 Цівка — тонкий струмінь води або якої-небудь рідини; безперервний потік диму, повітря або неширока смуга світла; ряд якихось предметів або істот, що рухаються одне за одним.

Топонім 
 Цівка — річка на території Козівського району Тернопільської області

Див. також 
 Цівків

Примітки